A prática do encontro às cegas
 Blind Date, filme americano de 1987 conhecido no Brasil como "Encontro às escuras" e em Portugal como "Encontro inesquecível
 Blind Dating, filme americano de 2006 conhecido no Brasil como "Encontro às Escuras" e em Portugal como "Encontro às Cegas"

Ver também 
 Blind Date (desambiguação)

Desambiguação